Kałduny peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Kałduny, un village du powiat de Bełchatów

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Kałduny, un village du powiat d'Iława